Grundbächle und Grundbächlein sind Gewässernamen in Baden-Württemberg:

 Grundbächle, anderer Name oder Oberlaufname des Diefentalbachs (rechter Oberlauf des Mühlenbachs, zur Kinzig) im Gemeindegebiet von Mühlenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Grundbächle (Maisach), linker Zufluss des Maisach bei An der Maisachhalde, Stadt Oppenau, Ortenaukreis
 Grundbächle (Murg), rechter Zufluss der (Nordschwarzwälder) Murg nach Langenbrand, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt
 Grundbächle (Rench), rechter Zufluss der Rench nach Löcherberg, Stadtteil Ibach, Oppenau, Ortenaukreis
 Grundbächle (Wiese), rechter Zufluss der Wiese in Todtnau, Landkreis Lörrach
 Grundbächle (Schutter) – drei Zuflüsse der Schutter im Gemeindeteil Schweighausen von Schuttertal, Ortenaukreis; flussabwärts:
 Grundbächle-Loh, linker Zufluss des hier noch Lohbächle genannten Flusses vor dem Zinken Loh
 Grundbächle-Dorf, linker Zufluss nach dem Dorf Bei der Kirche
 Grundbächle-Steig, linker Zufluss nach Obersteig

 Grundbächlein, rechter Zufluss des Grenzbachs (als Effelter Graben zum Wittigbach) bei Poppenhausen, Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis

Siehe auch:
 Grundbach